

Бежин — село в гміні Стшелін Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бежин — село в гміні Бонево Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства